Gigi Di Fiore (1960) – giornalista e saggista italiano
 Francesco Di Fiore (1966) – pianista e compositore italiano
 Luigi Di Fiore (1964) – attore italiano